ЛУАЗ (Богдан) E-231 — 14.6- метровый низкопольный городской троллейбус, первый из трёхосных низкопольных троллейбусов на Украине.
 E231 — пищевая добавка.